Einfach genial steht für:

 Einfach Genial, ein Brettspiel
 Einfach genial (Magazin) im MDR